METI, ou Meti, peut faire référence à :

 Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie japonais (en anglais : Ministry of Economy, Trade and Industry) ;
 Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, syndicat des entreprises de taille intermédiaire (ETI), en France ;
 Messaging Extraterrestrial Intelligence, un protocole de post-détection de civilisations extraterrestres ;
 Meti, une ville d'Éthiopie.